
Eine Gerichtslaube ist eine überdachte, aber von außen einsehbare mittelalterliche Gerichtsstätte.

Funktion 

Nach dem im Sachsenspiegel festgehaltenen sächsischen Recht war unter freiem Himmel Gericht zu halten, damit es unter den Augen der Öffentlichkeit geschah. Gerichtslauben wurden diesem Prinzip, das Heimlichkeit und Willkür vermeiden sollte, gerecht, und boten gleichzeitig der Gerichtsversammlung Schutz vor den Unbilden der Witterung.

Beispiele von Gerichtslauben im norddeutschen Raum 
 Gerichtslaube (Berlin), Anbau des 13. Jahrhunderts am Alten Rathaus, später in den Park von Babelsberg versetzt und überformt, „Kopie“ im Nikolaiviertel der Stadt
 Marktarkade des Bremer Rathauses
 Laubenvorbau des Alten Rathauses von Hannover
 Gerichtslaube des Rathauses von Lemgo
 Laubenvorbau des Lübecker Rathauses
 Gerichtslaube des Lüneburger Rathauses

Siehe auch 
 Gerichtslinde
 Gerichtslaube (Freiburg im Breisgau), ältestes Rathaus Freiburgs, 1328 als Ratsstubenbau belegt

Literatur 
 Jahrbuch für Hausforschung, Bd. 60: Rathäuser und andere kommunale Bauten – 17. Jan. 2011, ISBN 978-3894454449.
 Christina Niemann, Iustitia Enim Inmortalis Est, BoD – Books on Demand, 2012.

Weblinks 

 Das Alte Berliner Rathaus

Gebäudeteil
Justizgebäude